Küssnacht (SZ), een gemeente in het Zwitserse kanton Schwyz, de plaats waar koningin Astrid gestorven is.
Küssnacht (district), een district waarin de vorige gemeente ligt.
Station Küssnacht am Rigi, een station in de gemeente Küssnacht, Zwitserland.

Zie ook
Küsnacht, een gemeente in het Zwitserse kanton Zürich.